Grand Prix Maroka 1958 (oryg. Grand Prix du Maroc) – 11.(ostatnia) runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1958, która odbyła się 16 października 1958 po raz 1. na torze Ain-Diab Circuit.

7. Grand Prix Maroka, 1. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Równolegle odbyły się zawody Formuły 2 (zawodnicy na niebieskim tle).

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: statsf1.com

Wyścig 
Źródła: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: statsf1.com

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Liczone było tylko 6 najlepszych wyścigów danego kierowcy. W nawiasach podano wszystkie zebrane punkty, nie uwzględniając zasady najlepszych wyścigów.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Konstruktorzy 
Tylko jeden, najwyżej uplasowany kierowca danego konstruktora, zdobywał dla niego punkty. Również do klasyfikacji zaliczano 6 najlepszych wyników.

Przypisy 

1958 w Formule 1
1958 w Afryce
Maroko w XX wieku